Hochgeschwindigkeitsnetz steht für:
 Breitband-Internetzugang, ein Zugang zum Internet mit verhältnismäßig hoher Datenübertragungsrate von einem Vielfachen der Geschwindigkeit älterer Zugangstechniken wie der Telefonmodem- oder ISDN-Einwahl
 Hochgeschwindigkeitsverkehr, den fahrplanmäßigen Zugverkehr mit Spitzengeschwindigkeiten oberhalb einer Schwelle von 200 km/h

Siehe auch:
 Transeuropäische Netze